La AG-64 es una autovía autonómica gallega de 55,8 km de longitud en Galicia, España.

Anteriormente, era una antigua vía rápida gallega, seguramente se iniciaron las obras por allá de los primeros de los años 90, y pudo estar en funcionamiento entre la carretera , en la zona de Fernande y San Saturnino (actual enlace 13 de la ), por allí del año 1992 o 1993, luego se amplió a Iglesiafeita, en el año 1995, de allí finalizaba la vía rápida, se incorporaba en la final dirigiendo a la carretera  hasta Puentes de García Rodríguez.

Salió un Plan Especial para Ferrolterra, que firmaron la Junta de Galicia y los sindicatos, para que pueda transformar en autovía de esta antigua vía rápida, que tenía previsto, la primera, el año 1996, luego retrasó al año 1999 y ocho años después, completó a Puentes de García Rodríguez desde Ferrol. Antes de la apertura parcial del primer tramo de la autovía, ha habido una cifra de la mortalidad en la siniestridad del tráfico, la vía rápida calificó alta peligrosidad, y la vía rápida cambió al corredor gallego, poco después, los primeros tramos de la autovía. Al igual de la peligrosidad de la autovía do Barbanza, , con una cifra de unos 40 muertos, entre los años 1994 y 2004.

Empieza en la  en Ferrol y finaliza en la  en Villalba. Tiene trece enlaces, de ellos, once son totales y dos son parciales. Esta autovía fue construida en cinco fases, la primera Ferrol - Vista Alegre entre 2003 y 2004, la segunda Vista Alegre - Iglesiafeita en 2004, la tercera Iglesiafeita - Puentes de García Rodríguez, entre 2004 y 2007, la cuarta Puentes de García Rodríguez - Cabreiros entre 2005 y 2008 y la quinta Cabreiros - Villalba entre 2008 y 2010. La apertura de estos tres últimos tramos se realizó con más de un año de retraso cada uno respecto a los plazos previstos, causados por problemas de asentamiento de taludes y estudios previos a la destrucción de restos prehistóricos. El 17 de febrero de 2010 entró en servicio el último tramo de la AG-64, el que discurre entre las localidades de Cabreiros y Villalba, donde enlaza con la .

Tramos

Salidas 
<center>
{| class="wikitable"
!Velocidad!! Esquema !! Salida !! Sentido Villalba (A-8) !! Carriles !! Sentido Catabois (AC-116) !! Carretera !! Notas 
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Comienzo de la Autovía Ferrol-Villalba    Procede de:   Catabois || <center>  || <center> Fin de la Autovía Ferrol-Villalba    Incorporación final:    Dirección final:    Ferrol -     Valdoviño - Cedeira || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center>  1 || <center> || <center>  || <center>   || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  3 || <center>   Área de Servicio de Río do Pozo   || <center>  || <center>   Área de Servicio de Río do Pozo   || <center>    || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  5 || <center> || <center>  || <center> Valdoviño  Narón || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  6 || <center> Sedes  Jubia || <center>  || <center> Sedes  Jubia || <center>    || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  13 || <center> San Saturnino  Ortigueira  Jubia || <center>  || <center> San Saturnino  Ortigueira  Jubia || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  17 || <center> Penavidrieira  Narahío || <center>  || <center> Penavidrieira  Narahío || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  18 || <center> Penavidrieira-Narahío  Iglesiafeita || <center>  || <center> Penavidrieira-Narahío  Iglesiafeita || <center>    || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  26 || <center> Somozas    Cedeira || <center>  || <center> Somozas    Cedeira || <center>    || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  31 || <center> Ferrol  Cabañas   || <center>  || <center> Puentes de García Rodríguez  Cabañas   || <center>       || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  33 || <center> Puentes de García Rodríguez  Cabañas  Ortigueira || <center>  || <center> Puentes de García Rodríguez  Cabañas  Ortigueira || <center>      || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  36 || <center>  || <center>  || <center>  || <center>  || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Área de descanso || <center>  || <center> Área de descanso || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center>  42 || <center> Germade  Vivero  Villalba || <center>  || <center> Germade  Vivero    || <center>      || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  50 || <center> Santaballa  Lousada || <center>  || <center> Santaballa  Lousada || <center> || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Área de descanso || <center>  || <center> Área de descanso || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center>  || <center> Fin de la Autovía Ferrol-Villalba    Dirección final:     Oviedo    Oviedo        Villalba     Lugo  La Coruña    Santaballa  Ferrol || <center>  || <center> Inicio de la Autovía Ferrol-Villalba    Procede de:   Villalba || <center> ||  
|----
|}

Referencias 

Autovías autonómicas de Galicia
Autovías de la provincia de Lugo